Pacé kan syfta på:
 Pacé, Ille-et-Vilaine
 Pacé, Orne